USS South Dakota ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor al estado de Dakota del Sur.

 , fue un crucero acorazado de la clase Pennsylvania. Escoltó convoyes durante la Primera Guerra Mundial.

 , fue un acorazado de la clase South Dakota (1920). Cancelado cuando se encontraba en construcción al entrar en vigor el Tratado Naval de Washington.

 , fue un acorazado de la clase South Dakota (1942) que participó en acciones de combate durante la Segunda Guerra Mundial.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos